Альба Катерина Рорвахер (; 27 февраля 1979, Флоренция, Италия) — итальянская . Лауреат и номинантка многочисленных международных и национальных фестивальных и профессиональных кинонаград.

Биография 
Альба Катерина Рорвахер родилась 27 февраля 1979 года во Флоренции, Италия. Мать Альбы — итальянка, а отец — немец. У актрисы есть младшая сестра Аличе Рорвахер, которая стала режиссёром и сценаристом. Рорвахер закончила Итальянскую национальную киношколу в Риме, после чего пошла работать в местный театр.

В большом кино Альба Рорвахер дебютировала в 2005 году ролью в фильме «Мелисса: Интимный дневник». Но наибольшую популярность актриса получила благодаря роли Алисы в фильме «Дни и облака» (2007). За эту роль Альба получила итальянскую национальную кинопремию «Давид ди Донателло» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Дальше Альба снялась в фильмах «Тихий хаос», «Папа Джованны» (2008), за роль в котором получила премию «Давид ди Донателло» как лучшая актриса, «Я — это любовь», «Тот, кто придет», «Из плоти и кости» (2009), «Миссия мира» (2011) и др.

В 2014 году Рорвахер сыграла главную роль в фильме «Голодные сердца», за которую получила Кубок Вольпи в номинации «Лучшая женская роль» и Кубок Пазинетти в номинации «Лучшая актриса» на Венецианском кинофестивале.

В 2014 году Альба Рорвахер снялась в фильме «Чудеса», который стал участником Каннского международного кинофестиваля.

В 2015 году актриса сыграла в фильмах «Сказка сказок» Маттео Гарроне, «Кровь моей крови» Марко Беллоккьо, главную роль в дебютном фильме Лауры Биспури «Клятвенная девственница» и в комедии Паоло Дженовезе «Идеальные незнакомцы».

В 2016 году Альба Рорвахер входила в состав главного жюри 66-го Берлинского международного кинофестиваля, возглавляемого актрисой Мерил Стрип.

В 2017 году Альба Рорвахер снялась в фильме французского режиссёра Арно Деплешена «Призраки Исмаэля», который принимал участие во внеконкурсной программе 70-го Каннского международного кинофестиваля.

Фильм 2018 года «Дочь моя», поставленный режиссёром Лаурой Биспури, в котором Альба Рорвахер сыграла одну из главных ролей, был отобран для участия в конкурсе 68-го Берлинского международного кинофестиваля 2018 года.

Фильмография 

Анджел

Примечания

Ссылка 

Выпускники Экспериментального киноцентра
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии «Кубок Вольпи»
Лауреаты премии «Серебряная лента»